Andrea Querini Stampalia –  ammiraglio austriaco, ultimo Provveditore Generale di Venezia in Dalmazia e primo comandante della Marina Veneto-Austriaca
 Giovanni Querini Stampalia – imprenditore e filantropo italiano
 Fondazione Querini Stampalia – fondazione culturale di Venezia con sede a Palazzo Querini Stampalia 
 Stampalia – una delle isole egee
 Palazzo Querini Stampalia – palazzo di Venezia, sede della omonima fondazione